Statistika Maltese Premier League v sezoně 1922/23.

Přehled 
Hrálo se na 6 týmů a šampionem se stala Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1922
Fotbal v Evropě v roce 1923